

Personnalités 

 , médecin et chercheuse polonaise ;
 Maria Costanza Panas (1896-1963), religieuse clarisse italienne, abbesse, vénérable ;
 Photinos Panas (1832-1903), ophtalmologue et chirurgien français ;
 Radosław Panas (né en 1970), joueur polonais de volley-ball.

Voir aussi